Военный крест:

 Военный крест (Великобритания) () — военная награда третьего уровня для офицеров и с 1993 года других званий Британской армии, ранее также для офицеров других стран Содружества.
 Военный крест (Чехословакия, 1918) () — военная награда Чехословацкой Республики, учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших в Первой мировой войне.
 Военный крест (Чехословакия, 1939) () — военная награда Чехословацкой Республики, учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войны.
 Военный крест (Франция) () — название нескольких однотипных французских военных наград:
 'Военный крест 1914—1918 () — военная награда Франции, учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших в Первой мировой войне.
 Военный крест 1939—1945 () — военная награда Франции, учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войне.
 Военный крест ИТВД ( — военный крест иностранных театров военных действий) — военная награда Франции, учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших в военных действиях за пределами Франции.
 Военный крест 1939—1940 (Франция, Виши) () — военная награда правительства Виши (Франция), учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войне.
 Военный крест Легиона французских добровольцев () — военная награда правительства Виши (Франция), учреждённая для награждения военнослужащих Легиона французских добровольцев, участвовавших во Второй мировой войне.
 Военный крест (Бельгия) () — военная награда Бельгии, учреждённая в 1915 году для награждения военнослужащих, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах и других военных действиях.
 Военный крест (Греция) () — военная награда Греции, учреждённая в 1917 году для награждения военнослужащих, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах и в Греческой гражданской войне.
 Военный крест (Италия) () — военная награда Италии, учреждённая для награждения военнослужащих, участвовавших во Первой мировой войне и других военных действиях.
 Военный крест (Люксембург) () — военная награда Люксембурга, учреждённая в 1945 году для награждения военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войне и других военных действиях.
 Военный крест (Норвегия) () — военная награда Норвегии, учреждённая в 1941 году для награждения военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войне и других военных действиях.
 Военный крест (Польша) () — военная награда Польши, учреждённая в 2007 году для награждения военнослужащих, участвовавших в борьбе с терроризмом и миротворческих операциях.
 Военный крест (Португалия) () — военная награда Португалии, учреждённая в 1916 году для награждения военнослужащих за подвиг и проявление храбрости в ходе боевых действий.